Коржа:

 Коржа — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Коржа — река, приток Тарноги (бассейн Кокшеньги).
 Коржа — река, приток Лузы (бассейн Юга).